Kulajew ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Chadschumarowitsch Kulajew (1929–2008), sowjetischer Ringer
 Igor Stepanowitsch Kulajew (1930–2013), russischer Biochemiker
 Nurpaschi Kulajew (* 1980), tschetschenischer Terrorist und einziger überlebender Geiselnehmer von Beslan